Esta é uma lista de Basquetebolistas do Esporte Clube Vitória.

Temporada 2015-16

Temporada 2016-17 

Treinador/Técnico: Regis Roberto Marrelli
Supervisor: José Lopes de Araújo
Assistente Técnico: Gustavo Aurino dos Anjos
Fisioterapeuta: Gustavo Sperandio de Barros
Médico: Nathalia Figueiredo
Médico: Sergio Pinheiro Santana
Preparador Físico: Felipe Souza Tinoco
Mordomo: Hilton de Jesus Dorea

Esporte Clube Vitória
Listas de esportistas do Brasil
Basquetebolistas